Hippolytidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Charles Spence Bate 1888. Enligt Catalogue of Life ingår Hippolytidae i överfamiljen Alpheoidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hippolytidae 153 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Hippolytidae (Alpheoidea)